Зерноградское () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Жанадалинского сельского округа. Код КАТО — 115443300.

География 
Село расположено в 40 км на юго-восток от центра района города Державинск, в 10 км на северо-восток от центра сельского округа села Тасты-Талды.

Улицы 
 переулок Новый,
 ул. Восточная,
 ул. Днепропетровская,
 ул. Ижевская,
 ул. Клубная,
 ул. Комсомольская,
 ул. Матросова,
 ул. Набережная,
 ул. Новая,
 ул. Октябрьская,
 ул. Перова,
 ул. Степная,
 ул. Юрия Гагарина.

Ближайшие населённые пункты 
 село Тасты-Талды в 10 км на юго-западе,
 село Достык в 16 км на северо-западе,
 село Бирсуат в 18 км на востоке,
 село Валиханово в 18 км на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 1436 человек (из них русских 41 %).

В 1999 году население села составляло 662 человека (325 мужчин и 337 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 365 человек (174 мужчины и 191 женщина).

Примечания 

 
 

 
Населённые пункты Жаркаинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана